Solaris er latinsk for noget som vedrører Solen - og kan henvise til:

 Solaris (roman) – fra 1961 af Stanisław Lem
 Solaris (film fra 1968) – instrueret af B. Nirenburg
 Solaris (film fra 1972) – instrueret af Andrej Tarkovskij
 Solaris (film fra 2002) – instrueret af Steven Soderbergh
 Solaris (styresystem) – udviklet af Sun Microsystems, senere Oracle Corporation
 OpenSolaris – et open source styresystem baseret på Solaris, udviklet af Sun Microsystems
 Solaris (spejder) – en gruppe under Det Danske Spejderkorps
 Solaris Bus & Coach – en polsk producent af busser og sporvogne